Die Hong Kong Super Series 2008 fanden vom 24. bis 30. November 2008 statt. Das Preisgeld betrug 250.000 USD.

Austragungsort 
Ma On Shan Sports Centre (Qualifikation) 
Queen Elizabeth Stadium (Hauptrunde)

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Resultate

Dameneinzel

Resultate

Herrendoppel

Resultate

Damendoppel

Resultate

Mixed

Resultate

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

BWF Super Series 2008
2008